L}équipe nationale suisse de ski alpin représente la Suisse dans les compétitions internationales de ski alpin telles que les Jeux Olympiques d'hiver, la Coupe du monde de ski alpin et les championnats du monde de ski alpin.

Coupe du monde 
Les skieurs suisses ont remporté vingt gros globes de cristal de ski alpin, et 86 petits globes de cristal.

Hommes

Globes de cristal

Nombres de victoires

Femmes

Globes de cristal

Nombre de victoires

Championnats du monde

Hommes

Femmes

Jeux olympiques

Hommes

Femmes

Equipe B

Coupe d'Europe du ski

Jeux olympiques de la jeunesse d'hiver

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Suisse aux Jeux olympiques

Liens externes 

 

Ski
Ski alpin en Suisse
Suisse